David Charles Robert Manners, 11.° Duque de Rutland (nascido a 8 de maio de 1959) é um nobre britânico. David Manners é filho de Charles Manners, 10.° Duque de Rutland e de sua esposa Frances Helen Sweeny. 

Em 1992, ele casou-se com Emma Watkins. Atualmente, o casal tinha três filhas e dois filhos, entre eles o Marquês de Granby. A Lista dos Ricos do Sunday Times de 2005 o classificou como o 654.° homem mais rico do Reino Unido, com uma fortuna pessoal de £ 75 milhões.

David e sua família vivem no Castelo de Belvoir, em Leicestershire. O Duque apoia o Partido de Independência do Reino Unido, organizando eventos de arrecadação de recursos no castelo.

Ligações externas
Castelo de Belvoir 

Duques de Rutland